Los metriorrinquinos (Metriorhynchinae) son una subfamilia de crocodiliformes metriorrínquidos que vivieron de finales del Jurásico Medio hasta el Cretácico Inferior (Calloviense - Valanginiense) de Europa, Norteamérica y Suramérica. Nombrada por Fitzinger en 1843, contiene a los metriorrínquidos Metriorhynchus, Gracilineustes, Cricosaurus y Rhacheosaurus. Los dos últimos taxones forman una tribu dentro de Metriorhynchinae, los Rhacheosaurini. Metriorhynchinae es una de las dos subfamilias de Metriorhynchidae; el otro grupo es Geosaurinae.

Filogenia 
Metriorhynchinae es un taxón definido en 2009 como el clado más inclusivo que consiste en Metriorhynchus geoffroyii, pero no de Geosaurus giganteus. Rhacheosaurini es un taxón basado en raíces y fue nombrado y definido por Mark T. Young, Mark A. Bell y Stephen L. Brusatte en 2011 como el clado más inclusivo que contiene a Rhacheosaurus gracilis, pero no de Metriorhynchus geoffroyii y Gracilineustes leedsi. El siguiente cladograma sigue la topología de un análisis de 2010 hecho por Mark T. Young, Stephen L. Brusatte, Marcello Ruta y Marco Brandalise de Andrade con nombres de clados según Young et al. 2011.

Referencias